Fenter Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fenter Township (Grant County, Arkansas)
 Fenter Township (Hot Spring County, Arkansas)